Cem Bölükbaşı (ur. 9 lutego 1998 w Stambule) – turecki kierowca wyścigowy. Wicemistrz serii GT4 European Series w 2020 roku. W latach 2017-2019 uczestnik Formula One eSports Series. W 2022 roku został kierowcą Formuły 2 w zespole Charouz Racing System. Został tym samym pierwszym sim-racerem, który awansował do tego szczebla wyścigowego.

Wyniki

Podsumowanie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Podsumowanie kariery Bölükbaşı'ego na driverdb.com

Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Stambule
Tureccy kierowcy wyścigowi
Kierowcy Europejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0
Kierowcy European Le Mans Series
Kierowcy Formuły 2